Châtelet é um termo da língua francesa que significa "pequeno castelo fortificado". Na Idade Média era uma pequena fortificação destinada a defender o acesso a uma ponte, a uma estrada, a entrada de uma cidade ou a apoiar um castelo de maior porte. Segundo o contexto, pode referir-se também a:

Edificações 
 Grand Châtelet de Paris - castelo às margens do Sena, que também abrigava uma prisão, e que foi demolido a partir de1802, por ordem de Napoleão, para dar lugar à Place du Châtelet. A denominação acabou por se estender ao bairro e também a:
 Théâtre du Châtelet
 Gare de Châtelet - Les Halles (RER)
 Estação de metrô do Châtelet.
 Petit Châtelet de Paris

Topônimos

França 
 Bourg-sous-Châtelet, comuna francesa do Território de Belfort.
 Châtelet, antiga comuna francesa do Doubs, hoje integrada a Hautepierre-le-Châtelet
 Hautepierre-le-Châtelet, comuna francesa do Doubs.
 Le Châtelet, antiga comuna francesa do Doubs, hoje integrada a Blussangeaux
 Le Châtelet, comuna francesa do Cher
 Le Châtelet-sur-Retourne, comuna francesa das Ardenas
 Le Châtelet-sur-Sormonne, comuna francesa das Ardenas
 Saint-Germain-le-Châtelet, comuna francesa do Território de Belfort

Suíça 
 Châtelet ou Gsteig bei Gstaad, communa Suíça do cantão de Berna.

Bélgica 
 Châtelet, município belga.

Personalidades 
 François Châtelet (1925-1985)
 Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquês do Châtelet (1706-1749)

Desambiguação